Batangas steht für:

 Batangas, philippinisches Schwert
 Batangas (Provinz), Provinz auf den Philippinen
 Batangas City, Stadt auf den Philippinen
 Batangas-Bucht, Bucht auf den Philippinen